En géologie, la prospection est une discipline qui consiste à rechercher différentes matières comme des minéraux.
 En biologie, la prospection est une discipline qui consiste à rechercher différentes espèces ou génomes (prospection génétique). Un défaut de prospection peut entraîner un biais d'échantillonnage.
 En archéologie, différentes méthodes de prospection se distinguent :
 la prospection au sol est une méthode d'investigation qui consiste à parcourir à pied des zones de culture, de bois ou autres pour repérer des indices d'occupations humaines (silex, tessons de poterie, affleurement de pierres, vallonnement du terrain, etc.).
 la prospection aérienne consiste à photographier le sol depuis un engin volant (cerf-volant, avion, hélicoptère, etc.) à différentes altitudes afin d'étudier et interpréter des indices d'occupations humaines invisibles au sol.
 la prospection satellite consiste à repérer des indices d'occupations humaines à partir d'images satellites.
 En spéléologie, la prospection est l'activité qui consiste à repérer et explorer les cavités souterraines, naturelles, anthropiques ou artificielles.
 Dans le domaine commercial, lancer des opérations de prospection permet de rechercher de nouveaux clients potentiels.